

Mont Saint-Martin, colline liégeoise appelée également Publémont
 Mont-Saint-Martin, rue de Liège

Mont-Saint-Martin, commune française de l'Aisne
 Mont-Saint-Martin, commune française des Ardennes
 Mont-Saint-Martin, commune française de l'Isère
 Mont-Saint-Martin, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Mont-Saint-Martin, quartier de Nemours